Ла-Роше́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Мартен-де-Валама. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07195.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 60 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 31 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 18 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 58,1 %, в 1999 году было 61,3 %). Из 18 активных работали 17 человек (9 мужчин и 8 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 13 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш